est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavonol
 herbacétine, numéro CAS 
 quercétine, numéro CAS  (hydrate) et  (dihydrate)